Cyclomarsonina är ett släkte av svampar. Cyclomarsonina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyclomarsonina